Кулеви () — село в Хобском муниципалитете края Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии на поберeжье Чёрного моря севернее Поти. Основан в 1804 году Российской империей в качестве порта-крепости Редут-Кале для защиты Мингрелии от турок. После распада Российской империи переименован в Кулеви.

В 2008 году в порту Кулеви был открыт нефтяной терминал. В 2008 году мощность терминала должна составить 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Как ожидается, пропускная способность терминала вырастет до 15 — 20 млн тонн/год.

Примечания

Ссылки 
 
 Открытие нефтяного терминала в Кулеви

Экономика Грузии
Мегрелия
Порты Чёрного моря
Населённые пункты Хобского муниципалитета